Mitglied des Bundesrat(e)s steht für:
 Mitglied des Bundesrates (Deutschland), siehe Liste der Mitglieder des Bundesrates (Deutschland)
 Mitglied des Bundesrates (Österreich), siehe Bundesrat (Österreich) #Zusammensetzung
 Mitglied des Bundesrats (Schweiz), siehe Bundesrat (Schweiz) #Aktuelle Mitglieder